Барисал:

 Барисал — один из крупнейших городов Бангладеш.
 Барисал — округ на юге Бангладеш, в области Барисал.
 Барисал — область Бангладеш, расположена в южной части страны.